Estàndard de jazz, popular tema de jazz, objecte d'estima i coneixement generalitzats
 Estàndard tècnic, especificació en tecnologia i altres camps que regula la realització de certs processos productius 
 Estàndard obert, especificacions disponibles públicament que permeten assolir una tasca específica 
 Estàndard de Codificació i Transmissió de Metadades, esquema per a codificar metadades referents a objectes de biblioteques digitals 
 ML Estàndard, llenguatge de programació funcional per a aplicacions de tota mena, amb comprovació de tipus en temps de compilació, i inferència de tipus
 Estàndard (química), preparació que conté una concentració coneguda d'una substància
 Llengua estàndard, variant comuna d'una llengua, usualment entesa sense dificultats per tots els seus parlants
 Elèctrode estàndard d'hidrogen, elèctrode redox 
 Condicions estàndard de pressió i temperatura
 Ritu Estàndard d'Escòcia, ritu maçònic que es practica majoritàriament a Escòcia